Bibiena bzw. Bibbiena ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Galli da Bibiena (1686–1748), italienischer Architekt und Szenograf, Sohn Ferdinandos
 Antonio Galli da Bibiena (1697/1698–1774), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Ferdinandos
 Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470–1520), Schriftsteller, Kardinal und Sekretär des Papstes Leo X
 Carlo Galli da Bibiena (1728–1787), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Giuseppes
 Ferdinando Galli da Bibiena (1656–1743), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Giovanni Marias
 Francesco Galli da Bibiena (1659–1739), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Giovanni Marias
 Giovanni Carlo da Bibiena (1717–1760), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Francescos
 Giovanni Maria Galli da Bibiena (1618–1665), italienischer Maler, der den Beinamen „da Bibiena“ annahm
 Giuseppe Galli da Bibiena (1696–1757), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Ferdinandos
 Giuseppe Maria Galli da Bibiena, der Jüngere (1693–1777), italienischer Architekt und Bühnenbildner, Sohn Giuseppe Marias 

Siehe auch:
 Galli da Bibiena
 Bibbiena, italienische Stadt in der Toskana